Loodswezen (Antwerpen), een gebouw
 Nederlands Loodswezen BV, het Nederlandse Loodswezen
 Loodswezen-Pilotage, het Vlaamse Loodswezen

Zie ook 
 Maritieme Autoriteit Suriname